Comitatul Comanche sau Comanche County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Comanche County, Kansas 
 Comanche County, Oklahoma 
 Comanche County, Texas